Niemcy:
 Bassenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Friedrich Waldbott von Bassenheim – niemiecki poseł
 Heinrich I Walpot von Bassenheim – mistrz zakonu krzyżackiego

Inne:
 Jeździec z Bassenheim